Olive (Britse band), een Britse popgroep (bekend van You're Not Alone)
Olive (Syrische band), een Syrische doommetal-band
Olive, een open source videobewerkingsprogramma
Olive (korte film), een Ierse korte film uit 2003
Olive (bom), een kernbom die in 1958 bij een kernproef tot ontploffing werd gebracht

Olive Borden, een Amerikaans actrice
Olive Mary Loughnane, Ierse snelwandelaarster
Olive Thomas, Amerikaans actrice